Натуральне число 1506
 1506 рік до нашої ери
 1506 рік нашої ери